Amerikai Egyesült Államok
 Edgewood (Florida)
 Edgewood (Boone megye, Illinois)
 Edgewood (Effingham megye, Illinois)
 Edgewood (Indiana)
 Edgewood (Iowa)
 Edgewood (Kalifornia)
 Edgewood (Kentucky)
 Edgewood (Maryland)
 Edgewood (Minnesota)
 Edgewood (Missouri)
 Edgewood (Nyugat-Virginia)
 Edgewood (Ohio)
 Edgewood (Allegeny megye, Pennsylvania)
 Edgewood (Northumberland megye, Pennsylvania)
 Edgewood (Texas)
 Edgewood (Új-Mexikó)
 Edgewood (Washington)

 Kanada
 Edgewood (Brit Columbia)